64. Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w 1992 roku w Sanoku na torze Błonie. Złote medale zdobyli zostali Aneta Rękas i Artur Szafrański.

Kobiety 

W zawodach startowało dziewięć zawodniczek, które reprezentowały kluby: Orzeł Elbrewery Elbląg (trzy), SKŁ Górnik Sanok (pięć) i Zryw Sanok (jedna).

Mężczyźni

Bibliografia 
 
 Lista triumfatorów Mistrzostw Polski na stronie PZŁS (doc.)

1992 w polskim sporcie
1992 w sportach zimowych
Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim
Zawody sportowe w Sanoku